:
 ,  film muet américain réalisé par Theodore Marston et sorti en 1910. Ce film est considéré comme perdu
 , film américain réalisé par Clarence Brown et sorti en 1933
 , album studio de Crosby, Stills, Nash and Young sorti en 1999